

Étymologie 
Sánchez (en castillan), Sànchez (en catalan) ou Sanchez (en français et en anglais notamment) est un nom de famille d'origine hispanique très courant ; il s'agit ainsi du septième patronyme le plus répandu en Espagne. Sa signification étymologique est « fils de Sancho » (le suffixe "-ez" signifiant "fils/fille de").

Personnalités 

 Alejandra Sánchez Barredo (1971-), actrice, chanteuse, compositrice et danseuse mexicaine ;
 Alex Sánchez (1973-), boxeur portoricain ;
 Alexander Sánchez (1983-), coureur cycliste costaricien ;
 Alexis Sánchez (1988-), footballeur chilien ;
 Alfredo Sánchez, footballeur mexicain ;
 Alonso Sánchez (1545-1593), jésuite espagnol missionnaire en Asie
 Ana María Sánchez de Ríos (née en 1959), diplomate et femme politique péruvienne, ministre ;
 Arantxa Sánchez Vicario (1971-), joueuse de tennis professionnelle espagnole ;
 Arnaldo Ochoa Sanchez (1930-1989), militaire cubain ;
 Ashlyn Sanchez (1996-), actrice américaine ;
 Augusto Sánchez (1983-), coureur cycliste dominicain ;
 Brayan Sánchez (1994-), coureur cycliste colombien ;
 Celia Sánchez (1920-1980), révolutionnaire cubaine ;
  ;
 Clemente Sánchez (1947-1978), boxeur mexicain ;
 Cristina Sánchez (1972-), matador espagnole ;
  ;
  ;
 Éder Sánchez (1986-), athlète mexicain, spécialiste de la marche ;
  ;
 Edwin Sánchez (1983-), coureur cycliste colombien ;
 Eladio Sánchez (1984-), coureur cycliste espagnol ;
 Efraín Sánchez (1927-2020), joueur de football international colombien ;
 Emilio Sánchez (1965-), joueur de tennis espagnol ;
 Esteban Sánchez (1934-1997), pianiste et compositeur espagnol ;
 Eugenio Sánchez (1999-), coureur cycliste espagnol ;
 Fabien Sanchez (1983-), coureur cycliste français ;
 Félix Sánchez (1977-), athlète dominicain ;
 Fernando Sánchez Dragó (1936-), écrivain espagnol ;
 Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997), dirigeant syndical mexicain ;
  ;
 Francisco Pérez Sánchez (1978-), coureur cycliste espagnol ;
 François Sanchez (1550-1623) philosophe et médecin portugais ;
 Frédéric Sanchez (1966-), musicien français ;
 Gabriel Marín Sánchez (1994-), coureur cycliste costaricien ;
 Gabriel Sánchez de la Cuesta (1907-1982), médecin espagnol ;
 German Sánchez Hernández-Cobos (1927-2015), acteur espagnol ;
 Gregorio Sánchez (1930-), matador espagnol ;
 Gregorio Sánchez Fernández (1932-2017), humoriste, chanteur de flamenco et comédien espagnol ;
 Hugo Sánchez (1958-), footballeur mexicain désormais entraîneur ;
  (1984-2014), footballeur et commentateur sportif mexicain ;
 Ilie Sánchez (1990-), footballeur espagnol ;
 Ismael Sánchez (1982-), coureur cycliste dominicain ;
 Jaime Sánchez (1938-), acteur portorico-américain ;
 Javier Sánchez (1968-), joueur de tennis espagnol ;
 Jean-Émile Sanchez (1957-), syndicaliste français ;
 Jean-Michel Sanchez (1969-), historien de l'art et musicologue français ;
 Jérôme Sanchez (1990-), joueur de basket-ball français ;
 Jesús Caldera Sánchez-Capitán (1957-), homme politique espagnol ;
  ;
  ;
  ;
 José Cubero Sánchez dit El Yiyo (1964-1985), un matador espagnol ;
 José Vicente Sánchez (1956-), footballeur espagnol ;
  ;
 Julián Sánchez Melgar (1955-), magistrat espagnol ;
 Julien Sanchez (1983-), homme politique français ;
 Kayla Sanchez (2001-), nageuse canadienne ;
 Kevin Anthony Jackson, dit Sanchez (1964-), chanteur jamaïcain de reggae ;
  ;
 Lawrie Sanchez (1959-), footballeur nord-irlandais ;
 Leonel Sánchez (1936-2022), footballeur chilien  ;
 Lucia Sanchez (1969-), actrice française ;
 Lucía Sánchez Saornil (1895-1970), poétesse, militante anarchiste, anarcho-syndicaliste, résistante et féministe libertaire espagnole.
 Luis León Sánchez (1983-), cycliste murcien ;
 Luna Fulgencio Sánchez (2011-), actrice espagnole;
 Manuel Domínguez Sánchez (1840-1906), peintre espagnol ;
  ;
 María Sánchez (1996-), athlète mexicaine ;
 María Sánchez Arbós (1889-1976), pédagogue espagnole;
 Mark Sanchez (1986-), joueur de football américain ;
 Martín Sánchez (1979-2005), boxeur mexicain ;
 Mikeas Sánchez (1980-), poète mexicaine et amérindienne ;
 Ney González Sánchez (1963-), homme politique mexicain ;
 Nicolás Sánchez (1988-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Omayra Sánchez (1972-1985), fillette morte dans la catastrophe du Nevado del Ruiz ;
 Onésimo Sánchez (1968-), footballeur espagnol désormais entraîneur ;
 Orlando Sánchez (1988-), basketteur dominicain ;
 Oswaldo Sánchez (1973-), joueur de football mexicain ;
  ;
 Otto Sanchez, acteur américain ;
  ;
  ;
 Pelayo Sánchez (2000-), coureur cycliste espagnol ;
 Ranulfo Sánchez (1971-), athlète mexicain ;
 Raúl Sánchez (1933-2016) footballeur international chilien ;
 Ricky Sánchez (1987-), joueur portoricain de basket-ball ;
 Roqui Sanchez (1952-), athlète français ;
 Rosario Sánchez (1973-), athtèle mexicaine ;
 Rosario Sánchez Mora (1919-2008), militaire républicaine espagnole; 
 Roselyn Sánchez (1973-), actrice portoricaine ;
 Rubén Sánchez León (1973-), boxeur mexicain ;
 Salustiano Sanchez (1901-2013), supercentenaire américain ;
 Salvador Lizárraga Sánchez (1932-2021), clarinettiste, directeur musical et producteur musical mexicain.
 Samuel Sánchez (1978-), cycliste asturien ;
 Tania Sánchez (1979-), femme politique espagnole ;
 Thomas Sanchez (1944-), écrivain américain ;
  ;

Personnage de fiction 
 Rick Sanchez, le principal personnage fictif de la série d'animation Rick et Morty.

Pseudonyme 

 Sanchez, de son vrai nom Kevin Anthony Jackson (1964-), chanteur jamaïcain de reggae.

Toponyme 

 Sánchez Ramírez, une province de la République dominicaine.
 Sánchez, ville côtière de République dominicaine.

Voir aussi

Autres homonymies 
 
 , patronyme valencien

Autre 
 Dirty Sanchez, une pratique sexuelle

Lien externe

Références 

Patronyme hispanique